Ifom Oxum — cidade do estado de Oxum
 Ifom Omima — cidade do estado de Ondó